Anglia
Olney, település Buckinghamshire megyében

 USA
Olney, az Illinois állambeli Richland megye székhelye
Olney, település Maryland államban
Olney, település Oregon államban